Veit Riedlin ist der Name folgender Personen:

* Veit Riedlin (Mediziner, 1628) (1628–1668), deutscher Mediziner
 Veit Riedlin (Mediziner, 1656) (1656–1724), deutscher Mediziner, Stadtphysikus von Ulm